Macropteranthes är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Macropteranthes ingår i familjen Combretaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenordningen
Macropteranthes